Desa Linggajati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Linggajati (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 108,45), Jawa Barat, 
 Desa Linggajati (administrativ by i Indonesien, lat -6,36, long 108,26), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar